Vejmon kan syfta på:

 Vejmon, Rödöns socken – en by i Rödöns socken, Krokoms kommun, Jämtland
 Offerdals Vejmon – en by i Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtland